Туризм:
 Туризм — временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства.
 Туризм — мультипликационный фильм.

См. также 
 Tourism — альбом дуэта Roxette, вышедший в 1992 году.
 Турист (значения)